Semaprochilodus är ett släkte av fiskar. Semaprochilodus ingår i familjen Prochilodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Semaprochilodus